La provincia del Friuli era una provincia del Regno Lombardo-Veneto, esistita dal 1815 al 1866.

Capoluogo era la città di Udine.

Storia 
La provincia fu creata nel 1815 all'atto della costituzione del Regno Lombardo-Veneto, succedendo al dipartimento di Passariano di epoca napoleonica e riacquisendo i distretti di Pordenone e Spilimbergo dal dipartimento del Tagliamento.

Nel 1838 la zona di Portogruaro fu scorporata dalla provincia di Udine e assegnata a quella di Venezia.

Suddivisione amministrativa 
La provincia era suddivisa in 21 distretti e 174 comuni:

 distretto I di Udine
 Campo Formido, Feletto, Lestizza, Martignacco, Meretto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasiano di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia, Pozzuolo, Pradamano, Reana, Tavagnacco, Udine
 distretto II di San Daniele
 Colloredo di Mont'Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele, Sant'Odorico, San Vito di Fagagna
 distretto III di Spilimbergo
 Castelnuovo, Clauzetto, Forgaria, Meduno, Pinzano, San Giorgio, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito
 distretto IV di Maniago Grande
 Andreis, Arba, Barcis, Cavasso, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago Grande, Vivaro
 distretto V di Aviano
 Aviano, Montereale, San Quirino
 distretto VI di Sacile
 Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile  
 distretto VII di Pordenone
 Azzano, Cordenons, Fiume, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata, Roveredo, Vallenoncello, Zoppola
 distretto VIII di San Vito
 Arzene, Casarsa, Chions, Cordovado, Morsan, Prausdomini, San Martino, San Vito, Sesto, Valvasone
 distretto IX di Codroipo
 Bertiolo, Camino, Codroipo, Passariano, Sedegliano, Talmassons, Varmo
 distretto X di Latisana
 Latisana, Muzzana, Palazzolo, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis, Teor
 distretto XI di Palma
Bagnaria, Biccinico, Carlino, Castions di Strada, Gonars, Marano, Palma, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Lunga, Trevignano
 distretto XII di Cividale
 Buttrio in Piano, Castel del Monte, Cividale, Corno di Rosazzo, Ipplis, Manzano, Moimacco, Premoriacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni di Manzano, Torreano
 distretto XIII di San Pietro
 Drenchia, Grimacco, Rodda, San Leonardo, San Pietro, Savogna, Stregna, Tarcetta
 distretto XIV di Faedis
 Attimis, Faedis, Nimis, Platischis, Povoletto
 distretto XV di Moggio
 Chiusa, Dogna, Moggio, Pontebba, Raccolana, Resia, Resinetta
 distretto XVI di Paluzza
 Arta, Cercivento Superiore, Paluzza, Paularo, Suttrio, Treppo, Zuglio
 distretto XVII di Rigolato
 Comeglians, Forni Avoltri, Mione, Ovaro, Prato, Ravascletto, Rigolato, Sappada
 distretto XVIII di Ampezzo
 Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve
 distretto XIX di Tolmezzo
 Amaro, Cavazzo, Cesclans, Lauco, Tolmezzo, Verzegnis, Villa
 distretto XX di Gemona
Artegna, Bordano, Buja, Gemona, Montenars, Osoppo, Trasachis, Venzone
 distretto XXI di Tarcento (per un periodo Tricesimo)
 Billerio, Cassacco, Ciseriis, Collalto, Lusevera, Tarcento, Treppo Grande, Tricesimo

Passaggio al Regno d'Italia (1866)
Nel 1866, in seguito alla terza guerra d'indipendenza, il Veneto fu annesso al Regno d'Italia, lasciando invariata la perimetrazione delle province, ordinate secondo le disposizioni del Decreto Rattazzi emanato nel 1859 dal governo sabaudo.

Il suo territorio è oggi amministrato dalle provincie italiane di Udine e di Pordenone.

Note

Altri progetti 

Friuli
Udine